Il termine palazzo del governatore può riferirsi ai seguenti edifici:

Palazzo del Governatore di Orbetello, già sede del governo dello Stato dei Presidi
Palazzo del Governatore di Parma, dove in epoca medievale avevano sede il governatore e gli alti magistrati comunali cittadini.
Palazzo del Governatore di Rodi nell'isola omonima in Grecia, dove aveva sede del governatore delle Isole italiane dell'Egeo.
Palazzo del Governatore di Tripoli in Libia, dove aveva sede del governatore della Libia italiana.
Palazzo del Governatore di Asmara in Eritrea, dove aveva sede il governatore dell'Eritrea italiana.
Palazzo del Governatore di Mogadiscio in Somalia, dove aveva sede il governatore della Somalia italiana fino al 1941 e dal 1950 al 1960 l'amministratore dell'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia.
Palazzo del Governatore di Fiume già sede del governatore austroungarico, poi sede del governo fiumano, del prefetto italiano della provincia e attuale sede del Museo marittimo e storico del litorale croato.